Posselt ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Posselt (1914–2009), deutsche Gewerkschafterin (FDGB)
 Bernd Posselt (* 1956), deutscher Politiker (CSU) und Vertriebenenfunktionär
 Christian Wilhelm Posselt (1806–1877), deutscher Mediziner
 David Posselt, österreichischer Orgelbauer
 Ernst Posselt (1838–1907), deutscher Kaufmann und Kunstsammler
 Ernst Ludwig Posselt (1763–1804), deutscher Historiker und Jurist
 Franz Posselt (1753–1825), deutscher Bibliothekar und Autor
 Gottfried Posselt (1749–1807), deutscher Jurist und Beamter
 Joachim Posselt (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Karl Posselt (1837–1916), deutscher Dermatologe und Hochschullehrer 
 Karl Ludwig Posselt (1782–1845), deutscher Apotheker und Politiker 
 Louis Posselt (1817–1880), deutscher Pharmazeut und Hochschullehrer 
 Roswitha Posselt (1915?–1987), österreichische Schauspielerin
 Simon Posselt, böhmischer Politiker, Bürgermeister von Reichenberg
 Ulf Posselt, (1914–1966), schwedischer Zahnarzt und Forscher
 Wilhelm Posselt (1815–1885), deutscher Missionar
 Wolf Posselt (1926–2014), deutscher Fernsehjournalist

Siehe auch:
 Posselt-Diagramm
 Possel
 Bosselt